Josef Moosbrugger ist der Name folgender Personen:
* Josef Moosbrugger (Politiker) (* 1950), österreichischer Politiker (ÖVP), Vorarlberger Landtagsabgeordneter
 Josef Moosbrugger (Funktionär) (* 1966), österreichischer Landwirtschaftskammerfunktionär

Siehe auch:
 Joseph Moosbrugger (1810–1869), deutscher Kunstmaler